Les Crimes de Monsieur Kissinger est un livre de Christopher Hitchens publié en 2001 qui dénonce les crimes de guerre supposément commis par Henry Kissinger, conseiller à la sécurité nationale puis secrétaire d'État des présidents américains Richard Nixon et Gerald Ford. 

Dans un rôle de procureur, Hitchens met en avant ce qu'il considère comme les preuves de la complicité de Kissinger dans une série de crimes de guerre en Indochine, au Bangladesh, au Chili, à Chypre et au Timor oriental.

Livre paru en 2001
Crime de guerre des Forces armées des États-Unis